Инопаш — ручей в России, левый (последний) приток Шексны, протекает в Рыбинском районе Ярославской области. Длина водотока 22 км, площадь водосбора 61,8 км².

Течение 
Исток реки находится в лесной, болотистой местности, между городом Рыбинск и селом Арефино в междуречье Волги и Ухры. В расположенном к востоку от деревни Большие Мхи болоте берут начало несколько малых рек, некоторые направляются к Ухре, другие к Волге. Конкретный исток реки указать затруднительно, так как болото пересекается сетью мелиоративных канав, в которых и начинаются указанные реки.

Река течёт в основном на запад. Первая половина русла реки проходит в лесном массиве, в неё впадают несколько притоков, наиболее крупный левый приток — Сосновка, имеющий аналогичное происхождение. После впадения Сосновки река выходит на открытую местность, протекая через близко расположенные населённые пункты Филиппово, Шишкино, Инопажь, посёлок и деревню Строселье. В Староселье расположен аэропорт, дорога к нему имеет мост через Инопаш. Далее река пересекает автомобильную дорогу Рыбинск — Пошехонье  и протекает по северной окраине города Рыбинска, где расположены садовые товарищества. Русло реки здесь находится практически под плотиной Рыбинской ГЭС, которая в этом месте перекрывает русло реки Шексна. 

Выше плотины Шексна и Волга сливаются, образуя Рыбинское водохранилище, поэтому считается, что Шексна впадает в Рыбинское водохранилище в городе Череповце. Однако в Рыбинске сохранился двухкилометровый отрезок русла Шексны, от плотины до старого устья, и именно здесь Инопаш впадает в Шексну, примерно в 500 м ниже плотины и на 1,5 км выше устья Шексны. По данным водного реестра это 2721 км от устья по левому берегу Волги.

Название 
Название реки имеет не славянское происхождение. М. Фасмер считал происхождение марийским, А. Альквист, возражает ему, доказывая балтийско-финско-мордовское происхождение.

История 
Земли по Инопаши, упоминаются как владения Московских князей уже в Духовной Грамоте царя Ивана III, написанного в 1504 г.: «Благославляю сына своего Василия … да Инопажь и с сельцом и с езом, что на Волзе под Рыбною слободою, напротив Инопажа и сельца». Земли по реке Инопаш упоминаются в подтвердительной грамоте от 1623 года царя Михаила Феодоровича на право владения Богоявленского Островского монастыря

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от Рыбинского гидроузла до города Кострома, без реки Кострома от истока до водомерного поста у деревни Исады, речной подбассейн реки — Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010300212210000010320.

Примечания 

Притоки Шексны
Реки Рыбинского района Ярославской области
Водные объекты Рыбинска